Гу́дец — древнерусский музыкант, игращий на гуслях.

Персоналии 
Гудец () — словацкая фамилия. Известные носители:
 Гудец, Иван (1947—2022) — словацкий писатель, драматург.
 Гудец, Ладислав (1893—1958) — архитектор словацкого происхождения, работавший в Китае и США.
 Гудец, Михал (род. 1979) — словацкий хоккеист, тренер.